Сладкое — топоним:

Россия 
 Сладкое — посёлок в Мишкинском районе Курганской области.
 Сладкое — село в Яшалтинском районе Республики Калмыкия.
 Сладкое — озеро, Челябинская область
 Сладкое — озеро на Сахалине

Россия/Казахстан 
 Сладкое — озеро на границе Казахстана и России.
 Сладкое — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.

Украина 
 Сладкое — посёлок в Марьинском районе Донецкой области.
 Сладкое — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Сладкое — село в Михайловском районе Запорожской области.

См. также 
 Сладкий
 Десерт
 Сладкий вкус